Burgstall am Galgenbühl ist der Name folgender Burgen:

 Burgstall am Galgenbühl (Kirchzarten), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Burgstall am Galgenbühl (Haslach im Kinzigtal), Ortenaukreis